Ruffin est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Ruffin est un prénom masculin peu usité, variante de .

Ruffin est surtout un patronyme.

Personnalités portant ce patronyme 

 Amber Ruffin (1979-), comédienne, auteure, actrice et animatrice de télévision américaine ;
 Claude Ruffin (1554 - vers 1636), chantre de l'église de paris et calligraphe ;
 François Amable Ruffin (1771-1811), général de division du Premier Empire ;
 François Ruffin (1975-), journaliste, réalisateur et homme politique français ;
 Jimmy Ruffin (1939-2014), chanteur américain ;
 Josephine St. Pierre Ruffin (1842-1924), éditrice, journaliste et militante afro-américaine ;
 Michael Ruffin (1977-), joueur de basket-ball américain ;
 Michel Ruffin (1943-), romancier français, frère cadet de Raymond Ruffin ;
 Pierre Ruffin (1742-1824), diplomate français ;
 Raymond Ruffin (1929-2007), historiographe français, frère aîné de Michel Ruffin.

Autres 
 L'impasse Ruffin, voie située dans le quartier des Champs-Élysées, dans le  de Paris.